Friedrich Albrecht, avstrijski general, * 1817, † 1895.

Sklici 

Avstrijski generali
Nosilci reda svetega Jurija